Hide – unità di misura fondiaria in uso a fini fiscali nell'Inghilterra alto-medievale di epoca anglo-sassone
Hide – musicista giapponese
Hide – singolo dei Creed del 2002, dall'album Weathered
Hide – album di Foetus del 2010
Hide – film TV del 2011 diretto da John Gray
Hide – album dei The Bloody Beetroots del 2013

Pagine correlate 
 Hyde